Waldwiesengraben ist ein Gewässername:

 Waldwiesengraben (Giegel Aa), linker Zufluss der Giegel Aa westlich von Schapen, Landkreis Emsland in Niedersachsen
 Waldwiesengraben (Schwarzbach), rechter Zufluss des Schwarzbachs (zum Oberrhein bei Ginsheim) nahe Nauheim, Kreis Groß-Gerau, Hessen
 Waldwiesengraben, Gewässer im Ortsteil Dörgenhausen der Stadt Hoyerswerda, Landkreis Bautzen, Sachsen, im Einzugsgebiet der Schwarzen Elster
 Waldwiesengraben (Wetter), linker Zufluss der Wetter vor Trais, Stadt Münzenberg, Wetteraukreis, Hessen

Siehe auch:
 Waldwiesenbach